Соревнования в спринте среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 года в Лахти прошли 23 февраля свободным стилем.

Медалисты

Результаты

Квалификация 
В четвертьфинал проходят 30 лыжников, показавших лучшее время.

Четвертьфинал 
В каждом четвертьфинале два победителя проходят в полуфинал. Также в полуфинал проходят два участника с лучшим временем из всех остальных спортсменов.

Полуфиналы 
В финал проходят два победителя в каждом полуфинале, а также два участника с лучшим временем из всех остальных спортсменов.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017